Medoševac je lahko:
 Medoševac, Lazarevac (Srbija)
 Medoševac, Niš (Srbija)